Con la dicitura "Campionato europeo di football americano Under-19 2017" si intendono due tornei organizzati da fazioni rivali:
 Campionato europeo di football americano Under-19 2017 (IFAF New York), organizzato dalla fazione di IFAF con sede a New York e
 Campionato europeo di football americano Under-19 2017 (IFAF Paris), organizzato dalla fazione di IFAF con sede a Parigi.